George Williams (1995) walesi válogatott labdarúgó
 George Williams kitalált személy, a Született feleségek sorozat szereplője